«Gitano» -«Gitana», o sus plurales - puede referirse:
 El pueblo gitano es una comunidad o etnia originaria de la India.

Obras 
Gitano
 Gitano (1997), álbum de Los Chichos.
 Gitano (1949), película dirigida por Manuel Silos.
 Gitano (1970), película argentina con el actor y cantante Sandro.
 Gitano (2000), película española con el bailaor [oaquín Cortés.
Gitana
 Gitana tenías que ser (1953) es una película mexicana dirigida por Rafael Baledón.
 Gitana (1965), película dirigida por Joaquín Bollo Muro.
 Gitana (1988), álbum de Daniela Romo.
 Gitana (1984), canción de Willie Colón.
 Gitana (1990), telenovela colombiana.
 Gitana (2010), canción de Shakira.
Gitanas
 Gitanas (2004), telenovela mexicana.